Esistono più comuni francesi con questo nome

Courbouzon – Giura
Courbouzon – Loir-et-Cher